

Mmiejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe
 Marcelów – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Szczerców
 Marcelów – wieś w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Zapolice
 Marcelów – przysiółek wsi Wsola w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Jedlińsk
 Marcelów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Pionki